Wooden ist der Familienname folgender Personen:
 John Wooden (1910–2010), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Nashom Wooden (≈1970–2020), US-amerikanischer Sänger und Dragqueen

Sonstiges:
 Wooden Peak, Berg im Grahamland, Antarktika